1-й чемпионат мира по лёгкой атлетике среди юношей проходил с 16 по 18 июля 1999 года на стадионе имени Здзислава Кшишковяка в Быдгоще (Польша). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1982 года рождения и моложе.

Участники 
В соревнованиях приняли участие 1103 атлета (597 юношей и 506 девушек) из 137 стран мира.

Результаты 
Сокращения: WYB — высшее мировое достижение среди юношей | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юноши

Девушки

Медальный зачёт 
Медали в 39 видах лёгкой атлетики распределились между представителями 30 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте ИААФ

Чемпионаты мира по лёгкой атлетике среди юношей
Июль 1999 года
Спорт в Польше в 1999 году
Международные спортивные соревнования в Быдгоще
Чемпионаты мира в Польше
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Польше